Thibaut (familie)
 Thibaut (voornaam) ook wel gespeld als Thibault

Zie ook
 Theobald (dp)
 Saint-Thibault (dp)